Knut ou Knud (vieux-norrois: Knútr. En français Canut et en anglais: Canute) est un prénom scandinave.

Rois 
 Knut  de Danemark (?)
 Knut II de Danemark, dit Knut le Grand ou Canut le Grand, également roi d'Angleterre et de Norvège (v. 994-1035)
 Knut III de Danemark, dit Hardeknud ou Harthacanute, également roi d'Angleterre, fils du précédent (v. 1018-1042)
 Knut IV de Danemark (v. 1040-1086), saint des églises chrétiennes, fêté le 10 juillet.
 Knut V de Danemark (1130-1157)
 Knut VI de Danemark (1163-1202)
 Knut  de Suède (v. 1143-1196)
 Knut II de Suède (mort en 1234)
 Knut d'York mort en 900

Autres 
 Knut, un ours blanc résidant au zoo de Berlin
 Knut, un groupe de mathcore/sludge/metal suisse

Articles connexes 
 
 

Prénom scandinave
Prénom suédois
Prénom norvégien